Parlamentsvalget i Storbritannien blev afholdt den 9. juni 1983. Valgets vinder var de konservative med et stort flertal. Regeringens popularitet blev påvirket af sejren i Falklandskrigen, samt forbedringer i økonomien.

Valgresultater 

Totalt antal stemmer: 30 661 309. Alle partier med mere end 10 000 stemmer er vist.

Resultatet for alliancen mellem socialdemokraterne og de liberale er sammenlignet med resultatet for de liberale i valget 1979.

Grænserne var ændret fra foregående valg. En vigtig forandring var at antallet pladserne for Nordirland var øget fra 12 til 17.

Storbritannien 1983
Storbritanniens politik